Olof Celsius (1670–1756) botanikus, filológus
 Olof Celsius (1716–1794) történetíró, költő